Patterns (film), een speelfilm uit 1956
 Patterns (korte film), een korte film uit 1999
 Patterns (Bobby Hutcherson), een album van Bobby Hutcherson uit 1968
 Patterns (Kiki Dee), een album van Kiki Dee uit 1975
 Patterns (Small Faces), een liedje van Small Faces, in 1967 als single uitgebracht
 Patterns (Simon & Garfunkel), een door Paul Simon geschreven liedje